

Astronomia
 1340 Yvette – asteroide della fascia principale
 Cratere Yvette – cratere sulla superficie di Venere

Cinema
 Yvette – film muto del 1928, diretto da Alberto Cavalcanti
 Yvette – film del 1938 diretto da Wolfgang Liebeneiner
 Yvette, die Modeprinzessin – film muto del 1922, diretto da Frederic Zelnik

Geografia
 Yvette – fiume della Francia

Letteratura
 Yvette – racconto di Guy de Maupassant

Onomastica
 Yvette – diminutivo francese del nome proprio di persona Iva

Altro
 Crema Yvette – liquore